Drusilla Judea (geboren 38, mogelijk overleden 25 augustus of oktober 79), was een dochter van Herodes Agrippa I en een zuster van Berenice, Mariamne en Herodes Agrippa II.

Levensbeschrijving
Toen haar vader in het jaar 44 te Caesarea overleed, was ze zes jaar oud. Ze was toen al toegezegd als bruid aan Gaius Julius Archelaus Antiochus Epiphanes, de oudste zoon van koning Antiochus IV van Commagene (zuiden van Armenië). In zijn testament had haar vader bepaald dat Epiphanes joods moest worden. Uiteindelijk weigerde de prins om deze bepaling na te komen, en toen haar vader stierf, was het huwelijk nog niet gesloten.

Over de dood van Agrippa:

Nadat de broer van Drusilla, Herodes Agrippa II, de tetrarchie van Filippus (met Batanea, Trachonites en Abila) rond 49/50, was toegewezen, verbrak hij de verloving van Drusilla met Epiphanes en gaf haar ten huwelijk aan Gaius Julius Azizus, de priesterkoning van Emes die er in toestemde zich daarvoor te laten besnijden. Rond deze tijd huwelijkte Agrippa II Mariamne uit aan de ex-verloofde van Drusilla, Gaius de prins van Commagene.

Felix
Kort nadat dit eerste huwelijk overeengekomen was, maakte Antonius Felix, de Romeinse procurator van Judea kennis met Drusilla, waarschijnlijk aan het hof van haar broer. (Berenice verbleef in die periode bij haar broer, en Drusilla waarschijnlijk ook.) Felix was getroffen door de grote schoonheid van Drusilla, en besloot haar zijn (tweede) vrouw te maken. Om haar, een praktiserende Jodin, er toe te brengen van haar Joodse echtgenoot te scheiden om hem, een heiden, te trouwen, zette hij zijn vriend Simon Atomos in, een op Cyprus geboren Jood. Deze deed zich voor als tovenaar en overtuigde Drusilla dat ze heel gelukkig zou worden met Felix. Omdat ze de jaloerse behandeling door Berenice beu was, werd ze overgehaald om de Joodse wet te breken en trouwde met Felix.

Ze was ongeveer 24 jaar oud toen ze de rechtszaak van de apostel Paulus te Caesarea bijwoonde, en bij die gelegenheid in Handelingen 24:24 Jodin wordt genoemd.

Josefus vertelt dat ze een zoon Marcus Antonius Agrippa en een dochter Antonia Clementiana kreeg. Hun zoon kwam samen met een vrouw (zijn echtgenote of zijn moeder Drusilla) om bij een uitbarsting van de Vesuvius in 79.

Stamboom familie Herodes 

Herodianen
Persoon in de 1e eeuw